Exodus suele referirse al nombre en latín del libro de Éxodo, y también aparece en:

Cine 

Exodus (o Éxodo), película de 1960 sobre la creación del Estado de Israel, basada en la novela de León Uris y dirigida por Otto Preminger.
Exodus: Gods and Kings, película de 2014, dirigida por Ridley Scott.

Música 

Exodus, banda estadounidense de thrash metal.
Exodus, la banda polaca de rock progresivo.
Exodus (1977), álbum del guitarrista y compositor jamaiquino Bob Marley y el grupo jamaiquino de reggae The Wailers.
Exodus (1995), álbum de The New Power Generation.
Exodus (1998), segundo EP de la banda suiza de black metal Samael.
Exodus (1998), álbum cristiano que reúne a varios artistas.
Exodus (2004), álbum de estudio de la cantante japonesa de música pop Hikaru Utada.
Exodus (2015), álbum de estudio de la boyband surcoreana EXO.
Exodus Greatest Hits (2005) álbum que recopila los mejores éxitos de Ja Rule.

Series de televisión 

Exodus (2001), capítulo (T04E22) de la serie de televisión Stargate SG-1.
Exodus (2003), capítulo (T02E23) de la segunda temporada de la serie de televisión Smallville.
Éxodus (2005), episodio final (T01E23-24) de la de la serie Lost.
Exodus (2014), capítulo (T04E03) de la cuarta temporada de la serie TNT Falling Skies.

Otros usos 

Exodus, personaje del cómic X-Men.
Metro Exodus, videojuego desarrollado por 4A Games 
Exodus FC, equipo de fútbol dominicano.
Exodus International, grupo del movimiento ex-gay.